Belchen es un topónimo de montes:

 Belchen, 1414 m, Selva Negra, Alemania, llamado también Badischer Belchen (Belchen Badense)
 Belchenflue, 1099 m, Jura Suizo, Suiza, llamado también Schweizer Belchen (Belchen Suizo), Bölchen o Bölchenfluh
 Elsässer Belchen (traducido: Belchen Alsaciano), 1247 m, Vosgos, Francia, en francés: Ballon d'Alsace
 Großer Belchen (Gran Belchen), 1424 m, el monte más alto de los Vosgos, Francia, en francés: Gran Ballon d'Alsace, llamado también Sulzer Belchen (Belchen de Sulz) o Gebweiler Belchen (Belchen de Gebweiler, en francés: Ballon de Guebwiller)
 Kahler Wasen (traducido: Césped Pelado), 1267 m, Vosgos, Francia, llamado también Kleiner Belchen (Pequeño Belchen, en francés: Petit Ballon)

Etimología

Se supone que el topónimo Belchen es de origen celta y deriva de bel(a)kos, una palabra formada con un k-sufijo agregado al radical belo-,  con el significado de monte con cima pelada brillante. La basis es la raíz indoeuropea bhel- (brillante, blanco) que se encuentra también en el nombre del dios solar celta Belenus.

Toponimia